Wormhagedissen (onderorde); de onderorde Amphisbaenia (wormhagedissen sensu lato)
 Wormhagedissen (familie): de familie Amphisbaenidae (wormhagedissen sensu stricto)